О́лівер Джеймс Платт (;  12 січня 1960) — американський актор.

Біографія 
Народився 12 січня 1960 року в Канаді в сім'ї дипломата. Дитинство своє провів у Вашингтоні та в різних країнах Азії і Близького Сходу.

У 1983 році отримав ступінь бакалавра в університеті Тафтса.

З 1990 року Олівер Платт знімається в кіно, найчастіше в комедіях. Однією з найвдаліших ролей є роль Портоса у «Трьох мушкетерах» 1993 року. Загалом знявся у більш ніж 90 фільмах.

Фільмографія

Примітки

Посилання 
 
 
 
 Random Roles: Oliver Platt

Кіноактори США
Актори озвучування США
Телеактори США